Tropicana es el nombre de un reconocido cabaré cubano, aunque también puede designar a:

 Tropicana, una bebida de zumo de naranja producida por Tropicana Products, Inc.
 Tropicana Casino & Resort, un hotel y casino situado en Atlantic City, Nueva Jersey.
 Tropicana Resort & Casino, un hotel y casino situado en Las Vegas, Nevada.
 Tropicana Laughlin, un hotel y casino situado en Laughlin, Nevada.
 Tropicana, sello discográfico brasileño creado por Roberto Stanganelli en los años 1970 subsidiaria del sello CBS (Hoy Sony Music).
 Tropicana estéreo, emisora de la ciudad de Bogotá, Colombia, dedicada a transmitir música latina.
 Tropicana Field, un estadio cubierto situado en San Petersburgo, Florida.
 Avenida Tropicana, una arteria principal del área de Las Vegas.